Sylvain Beauchamp (né le  à Montréal au Canada) est un joueur professionnel franco-canadien de hockey sur glace.

Carrière 
Son maillot, floqué du numéro 62, est retiré de l'équipe des Ducs d'Angers

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1981-1982 ||  Voisins de Laval || LHJMQ || 8 || 2 || 3 || 5 || 0 || 15 || 4 || 9 || 13 || 2
|-
| rowspan='2'|1982-1983 ||  Voisins de Laval || LHJMQ || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || || 
|-
|  Olympiques de Hull || LHJMQ  || 65 || 18 || 28 || 46 || 49 || 7 || 1 || 4 || 5 || 6 
|-
| 1983-1984 || Olympiques de Hull || LHJMQ || 56 || 17 || 33 || 50 || 42 || || || || || 
|-
| 1985-1986 || Tigres de Boulogne || Nationale 2 || 14 || 40 || 16 || 56 || - || || || || ||
|-
| 1986-1987 || Tigres de Boulogne || Nationale 1B 
|| 26 || 68 || 20 || 88 || - || || || || ||
|-
| 1988-1989 || Écureuils de Picardie || Nationale 1A || 44 || 53 || 23 || 76 || 68 || || || || ||
|-
| 1989-1990 || Écureuils de Picardie || Nationale 1A || 40 || 42 || 23 || 65 || 40 || || || || ||
|-
| 1989-1990 || Diables rouges de Briançon || Nationale 1A || 26 || 21 || 12 || 33 || 20 || 7 || 5 || 4 || 9 || 20
|-
| 1990-1991 || Ducs d’Angers 
|| Ligue nationale || 22 || 37 || 33 || 70 || 47 || || || || || 
|-
| 1991-1992 || Ducs d’Angers || Élite || 27 || 37 || 30 || 67 || 56 || || || || || 
|-
| 1992-1993 || Ducs d’Angers || Nationale 1 || 22 || 37 || 33 || 70 || 47 || || || || || 
|-
| 1993-1994 || Ducs d’Angers || Nationale 1 || 20 || 12 || 21 || 33 || 25 || 11 || 4 || 7 || 11 || 10
|-
| 1994-1995 || Ducs d’Angers || Élite || 28 || 25 || 18 || 43 || 63 || 8 || 5 || 2 || 7 || 10 
|-
| 1995-1996 || Ducs d’Angers || Élite || 28 || 9 || 18 || 27 || 64 || 9 || 8 || 1 || 9 || 2 
|-
| 1996-1997 || Iserlohn Roosters || 2. Bundesliga 
|| 37 || 32 || 23 || 55 || 45 || || || || || 
|-
| 1997-1998 || EHC Neuwied || 2. Bundesliga || 68 || 29 || 38 || 67 || 26 || || || || || 
|-
| rowspan='2'|1998-1999 || EHC Neuwied || 2. Bundesliga || 28 || 11 || 6 || 17 || 12 || || || || ||
|-
| ESC Erfurt || Eishockey-Oberliga || 30 || 34 || 30 || 64 || 43 || || || || || 
|-
| 1999-2000 || ESC Erfurt || Oberliga 
|| 52 || 27 || 34 || 61 || 86 || || || || || 
|-
| 2000-2001 || ESC Erfurt || Oberliga || 30 || 12 || 23 || 35 || 34 || || || || ||

Références 

Naissance en avril 1964
Naissance à Montréal
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur international français de hockey sur glace
Entraîneur français de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Joueur des Voisins de Laval
Joueur des Olympiques de Hull
Joueur de l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt (hockey sur glace)
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur du EHC Neuwied
Attaquant de hockey sur glace